Diodyrhynchus är ett släkte av skalbaggar. Diodyrhynchus ingår i familjen barrblomvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Barrblomvivlar
Diodyrhynchus